Dollfus kan som auktorsförkortning betyda:

 Adrien Dollfus
 Gustave Frédéric Dollfus

Robotskapade auktorsförkortningar